Hofstallung steht für:

 Marstall, Stallbauten in fürstlichen Residenzen

Hofstallungen steht im Einzelnen für:
 Hofstallungen (Wien), heute das Wiener Museumsquartier 
 Hofstallungen (Salzburg), heute die Salzburger Festspielhäuser